Лесли Чарльз Хэммонд (; ) — индийский хоккеист на траве, левый защитник. Двукратный олимпийский чемпион 1928 и 1932 годов.

Биография 
Лесли Хэммонд родился 4 марта 1905 года в городе Мадрас (сейчас Ченнаи) в Британской Индии в семье англичанина и его второй жены. У него было шестеро братьев и сестёр.

Учился в школе «Дубовая роща» в Массури, затем в Лакхнау.

Работал на Восточно-Индийской железной дороге, играл в хоккей на траве за её команду.

В 1928 году выиграл национальный чемпионат, выступая за Соединённые провинции, вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль. Играл на позиции левого защитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1932 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции левого защитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

Благодаря высокому росту и длинным ногам Хэммонд не только был успешен в борьбе за мяч, но и быстро перемещался по полю.

Позже эмигрировал в Австралию.

Умер 26 июня 1955 года в австралийском городе Балларат.

Память 
Вдова Хэммонда передала его золотые олимпийские медали музею в Балларате.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Двукратные олимпийские чемпионы
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве